Pyrgomatidae är en familj av kräftdjur. Pyrgomatidae ingår i överfamiljen Balanoidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pyrgomatidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Pyrgomatidae